Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w 2008 – organizowane były w Pekinie w Chińskiej Republice Ludowej od 6 do 17 września. Była to 13. paraolimpiada.

Rozgrywane dyscypliny 
  Boccia
  Kolarstwo
  Goalball
  Jeździectwo
  Judo
  Koszykówka na wózkach
  Lekkoatletyka
  Łucznictwo
  Piłka pięcioosobowa
  Piłka siedmioosobowa
  Pływanie
  Podnoszenie ciężarów
  Rugby na wózkach
  Siatkówka na siedząco
  Strzelectwo
  Szermierka na wózkach
  Tenis na wózkach
  Tenis stołowy
  Wioślarstwo
  Żeglarstwo

Kalendarz imprezy 
F oznacza finał konkurencji danej dyscypliny.

Reprezentacje 

Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pekinie wystartowali przedstawiciele 148 krajowych federacji sportowych.

Symbole

Logo 
Logiem Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2008 jest postać zawodnika w ruchu, który symbolizuje wysiłki  osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i sporcie. Kolory użyte w tym logo to czerwony (symbol słońca), niebieski (symbol nieba) i zielony (symbol ziemi).
Logo

Hasło 
Hasło jest takie samo jak w Igrzyskach Olimpijskich 2008 w Pekinie - Jeden świat, jedno marzenie.

Maskotka 
Maskotką igrzysk jest krowa Fu Niu Lele. 
Maskotka

Hymn 
Hymnem jest piosenka Everyone is No.1.

Obiekty 
 Stadion Narodowy w Pekinie
 Beijing National Aquatics Center
 Beijing National Indoor Stadium
 Fencing Gymansium of Olympic Green Convention Centre
 Olympic Green Archery Field
 Olympic Green Hockey Field
 Olympic Green Tennis Centre
 Peking University Gymnasium
 Beihang University Gymnasium
 China Agricultural University Gymnasium
 Hala Uniwersytetu Nauki i Techniki
 Beijing Institute of Technology Gymnasium
 Beijing Shooting Range Hall
 Laoshan Mountain Bike Course
 Workers Gymnasium
 Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park
 Triathlon Venue
 Hong Kong Equestrian Venues
 Qingdao International Sailing Centre

Polska kadra

Statystyka medalowa

Zobacz też 
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008
 sporty niepełnosprawnych

Na podstawie oficjalnej strony igrzysk